Josef Scherfler ist der Name folgender Personen:

* Josef Scherfler (Maler), deutscher Maler und Vergolder 

 Josef Scherfler, eigentlicher Name von Pepi Scherfler (1933–2010), österreichischer Musiker, Arrangeur und Komponist